The Boat Race, University Boat Race lub Oxford and Cambridge Boat Race – coroczne zawody wioślarskie, rozgrywane pomiędzy osadami Oxford University Boat Club i Cambridge University Boat Club. Obie ekipy składają się z dziewięciu zawodników (ośmiu wioślarzy plus sternik), zawody rozgrywane są w Londynie na Tamizie. Zazwyczaj odbywają się w ostatnią sobotę marca lub pierwszy piątek kwietnia. W latach 2010–2012, z inicjatywy sponsora, wyścig nosił nazwę Xchanging Boat Race.

Po raz pierwszy zawody te zorganizowano w 1829 roku, a co roku odbywają się od roku 1856, z przerwami spowodowanymi I wojną światową i II wojną światową. Długość toru wynosi 4.2 mili (6.8 km) na odcinku Tamizy od Putney do Mortlake. Według stanu na rok 2019 Cambridge zwyciężyło 84 razy, Oxford 80 razy, a raz wyścigu nie rozstrzygnięto. W 2010 roku zawody z brzegu rzeki obserwowało około ćwierć miliona widzów.

Wśród startujących w zawodach znalazło się kilku medalistów olimpijskich: Ran Laurie, Tim Foster, Luka Grubor, Andrew Lindsay, Kieran West, czy Ed Coode. Inni znani uczestnicy to między innymi: himalaista Andrew Irvine, Antony Armstrong-Jones, 1. hrabia Snowdon, Colin Moynihan, 4. baron Moynihan, czy aktor Hugh Laurie.

Statystyki 
 Liczba zwycięstw: Cambridge – 84, Oxford – 80 (1 wyścig nierozstrzygnięty)
 Najwięcej zwycięstw z rzędu: Cambridge – 13 (1924–1936)
 Rekord toru: Cambridge – 1998: 16 min 19 s., średnia prędkość 24.9 km/h
 Najcięższy wioślarz: Thorsten Engelmann, Cambridge 2007, 110.8 kg
 Najlżejszy wioślarz: Alfred Higgins, Oxford 1882, 60.1 kg
 Najcięższa osada: Oxford 2009, średnia 99.7 kg
 Najwyższy wioślarz: Josh West, Cambridge 1999–2002, 2.07 m
 Najwyższa osada: Cambridge 1999, średnia 1.98 m
 Najstarszy wioślarz: Mike Wherley, Oxford 2008, 36 lat i 14 dni
 Najstarszy sternik: Andy Probert, Cambridge 1992, 38 lat 86 dni
 Zwycięstwa osad rezerwowych: Cambridge (Goldie) – 31, Oxford (Isis) – 24

Zwycięzcy

Nieoficjalne wyniki w czasie II wojny światowej

Udział Polaków 
W zawodach uczestniczyło dwóch Polaków. W latach 2007 i 2009 w osadzie Oksfordu startował Michał Płotkowiak (KW 04 Poznań) - za drugim razem wygrywając. W roku 2019 wyścig wygrał Natan Węgrzycki-Szymczyk (AZS-AWF Warszawa), startując na ósemce Cambridge.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodów 

Uniwersytet w Cambridge
Uniwersytet Oksfordzki
Zawody wioślarskie